

Astronomia 
 1314 Paula – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Paula (The Heart of Paula) – film del 1916 diretto da William Desmond Taylor
 Paula – film del 1952 diretto da Rudolph Maté
 Paula – film del 2016 diretto da Christian Schwochow

Geografia 
 Paula – località del Partido di Bolívar (Argentina)

Informatica 
 Paula – Original Chip Set dell'Amiga

Letteratura 
 Paula – romanzo di Isabel Allende del 1995

Musica 
 Paula – cantante italiana degli anni '60
 Paula – album del 2014 di Robin Thicke

Onomastica 
 Paula – variante in varie lingue del nome proprio di persona italiano Paola

Pagine correlate 
 Paola (disambigua)
 Paul
 Paulo
 Pauli